Der Eishockey-Pokal der Frauen wurde in Deutschland erstmals im Jahr 2002 ausgetragen. Während bei den ersten fünf Pokalturnieren die besten deutschen Mannschaften zeitgleich in der Fraueneishockey-Bundesliga um die Meisterschaft spielten und daher nicht am Pokal-Turnier teilnahmen, bestritten seit 2007 die besten sechs, 2012 fünf und von 2013 bis 2018 vier Teams der Liga das Pokal-Turnier. Mit der Einführung von Playoffs in der Bundesligasaison 2018/19 wurde der Pokal nicht mehr ausgespielt. In der Saison 2022/23 findet der DEB-Pokal mit 16 Teilnehmern auch aus unterklassigen Ligen statt.

Titelträger

Medaillenspiegel

Einzelnachweise